В 1735 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Карл Линней опубликовал в Голландии книгу «Система природы», основополагающее сочинение в научной биологической систематике.
 В Москве на Пушечном дворе завершена отливка Царь-колокола.
 Был открыт и выделен Георгом Брандтом химический элемент кобальт.
 Леонард Эйлер нашёл сумму ряда обратных квадратов.

Родились 
 28 февраля — Александр Теофил Вандермонд, французский музыкант и математик.
 21 апреля — Иван Петрович Кулибин, русский механик-самоучка.
 6 октября — Джесси Рамсден, английский механик и оптик.
 13 ноября — Джон Браун, шотландский врач, натурфилософ, педагог и автор новаторской для своего времени медицинской системы «браунизм».
 4 декабря — Йозеф Лауренти, австрийский врач и натуралист.

Скончались 
 27 февраля — Джон Арбетнот, английский врач и математик.
 27 сентября — Петер Артеди, шведский натуралист, «отец ихтиологии».

См. также

Примечания